Novacerus är ett släkte av urinsekter. Novacerus ingår i familjen långhornshoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhornshoppstjärtar
Novacerus